Acmanthera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acmanthera ingår i familjen Malpighiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Acmanthera